Brđani je lahko:
 Brđani Cesta (Hrvaška)
 Brđani Kosa (Hrvaška)
 Brđani Sokolovački (Hrvaška)
 Brđani, Brus (Srbija)
 Brđani, Gornji Milanovac (Srbija)
 Brđani, Novi Pazar (Srbija)
 Brđani, Rešetari (Hrvaška)
 Brđani, Pleternica (Hrvaška)